Буцра () — село в Хунзахском районе республики Дагестан. 

Образует сельское поселение село Буцра как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Село расположено на Хунзахском плато, на правом берегу реки Цечетляр, у подножья одноименной горы.

Население

Примечания 

Населённые пункты Хунзахского района
Муниципальные образования Хунзахского района
Сельские поселения Дагестана